Bo G. Andersson kan avse

 Bo G. Andersson (skådespelare) (född 1946)
 Bo G. Andersson (journalist) (född 1953)

Se även

 Bo Andersson